Чемпіонат Німеччини з хокею 2010 — 93-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Ганновер Скорпіонс. Чемпіонат тривав з 4 вересня 2009 року по 21 березня 2010 року. Матчі серії плей-оф проходили з 30 березня по 30 квітня 2010 року.

Регулярний сезон 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки,  Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Згідно регламенту за перемогу - 3 очка, за перемогу у овертаймі та по булітах - 2 очка, поразка в овертаймі та по булітах - 1 очко, поразка - 0 очок.

Кваліфікація 
 Аугсбург Пантерс — Адлер Мангейм 4:1, 3:2
 Інґольштадт — Кельнер Гайє 1:6, 3:2 ОТ, 6:3

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Франкфурт Ліонс» — Інґольштадт 3:0, 0:2, 1:4, 2:3 ОТ
 Ганновер Скорпіонс — Томас Сабо Айс Тайгерс 3:2 ОТ, 4:3, 2:5, 1:4,	4:3
 Грізлі Адамс Вольфсбург — ДЕГ Метро Старс 4:2, 6:3, 3:1
 Айсберен Берлін — Аугсбург Пантерс 2:1, 1:2, 3:5, 5:3, 2:6

Півфінали 
 Грізлі Адамс Вольфсбург — Аугсбург Пантерс 2:3 ОТ, 0:1, 6:1, 2:3
 Ганновер Скорпіонс — Інґольштадт 6:0, 4:1, 5:4 ОТ

Фінал 
 Ганновер Скорпіонс — Аугсбург Пантерс 3:1, 3:2 ОТ, 4:2

Джерела 
 Хокейний архів 2010 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
2009 у Німеччині
2010 у Німеччині
2009 у німецькому спорті‎
2010 у німецькому спорті‎